Eka steht für:

 einen Vornamen, siehe Eka (Vorname)
 Eka (Chemie), als Vorsilbe Bezeichnung für ein chemisches Element, welches im Periodensystem unter einem anderen Element steht
 Taiso Eka, der zweite Zen-Patriarch
 Eka (Unternehmen), Firma, die Chemikalien für die Papierherstellung produziert; gehört zum Akzo Nobel Konzern
 EKA Empresa Angolana de Cervejas, eine angolanische Brauereigruppe

EKA steht für:
 EKA (Supercomputer), ein indischer Supercomputer
 das Erzgebirgsklinikum Annaberg, ein Krankenhaus in Annaberg-Buchholz
 die Estnische Kunstakademie
 Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe
 Eidgenössische Ausländerkommission des Bundes (Schweiz)
 Europäische Kunstakademie Trier
 Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr
 Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf
 eine Bezeichnung der deutschen Polizei für einen Teleskop-Schlagstock („Einsatzstock, kurz, ausziehbar“)
 Erstkalbealter bei Rindern

EKA